Vítkovec může být:

 zřícenina hradu Milčany (nesprávně Vítkovec) u městyse Holany v okrese Česká Lípa
 Vítkovec (zámek), též Vřísek – zámek v oboře Vřísek na Českolipsku
 Zahrádky (zámek), dříve Nový Zámek, původně Nový Vítkovec – zámek v obci Zahrádky (okres Česká Lípa)
Jiné významy:

 Vítkovci – též páni z Růže, český šlechtický rod